Суперкубок Англії з футболу 2016 — 94-й розіграш турніру. Матч відбувся 7 серпня 2016 року між чемпіоном Англії «Лестер Сіті» та володарем кубка «Манчестер Юнайтед».

Матч

Деталі

Посилання 
Матч на soccerway.com

2016
Англія
Серпень 2016
2016 в англійському спорті